Puschnik ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Puschnik (1922–2007), österreichischer Heimatforscher (Vater von Herbert Puschnik)
 Gerhard Puschnik (* 1966), österreichischer Eishockeyspieler und -trainer
 Herbert Puschnik (* 1944), österreichischer Heimatforscher (Sohn von Alois Puschnik)
 Ignaz Puschnik (1934–2020), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Puschnig